Enamorada é uma telenovela venezuelana-americana exibida em 1999 pela Venevisión e Univision.

Elenco

Gaby Espino.....Ivana Robles
Rene Lavan.....Raimundo Alvarado
Lilibeth Morillo....Cristina Guillén
Carlos Mata....Augusto Contreras
Karina....Rosita Robles
Adolfo Cubas....Rafael Orozco
Lili Rentería....Sonia Ascanio
Carlos Cuervo....Tony Robles
Marita Capote....Rosario Morales
Juan Alfonso Baptista....Ricky Contreras
Flavia Gleske....Patty Parker
Carol Barba....Jenny Rogers
Joel Núñez.....Eduardo
Lady Noriega.....Laura Guzman
German Barrios.....Bartolo Robles
Lucy Orta.....Esther Alvarado
Jose Luis Franco.....Roberto Santander
Flor de Loto.....Herminia Ascanio
Norma Zuñiga....Sor Angelines
Claudia Reyes....Sor Serena
Tessy Castilla.....Rosemary Villegas
Orlando Casin....Padre Rodrigo
Carolina Perdigon......Delia
Cristina Ovin.....Virginia
Pedro Rentería....Leopoldo
Juan David Ferrer....Aristides
María Camila.....Maribel
Henry Galue.....Victor Guillen

Ligações externas

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Telenovelas dos Estados Unidos
Telenovelas da Univision
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1999
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2000
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1999
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2000
Telenovelas da década de 1990
Telenovelas da década de 2000
Telenovelas em espanhol